Лахири — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Лахири, Агнива (род. 1979) — индийская ЛГБТ-деятельница.
 Лахири, Баппи (1952—2022) — индийский композитор, популярный в 1980—1990-х годах.
 Лахири, Джумпа (род. 1967) — американская писательница бенгальского происхождения.
 Лахири, Махасаи (1828—1895) — известный йогин-домохозяин из Индии, источник распространения крийя-йоги.
 Лахири, Шану (1928—2013) — бенгальская художница и педагог.

Топоним 
 Лахири — село в Сванетии (Местийский муниципалитет) в Грузии.

См. также 
 Лахир